Тича може да се отнася за:

 Тича, река в Северна България
 Тича, село в област Сливен, България
 Тича, футболен клуб от Варна, България
 Тича, стадион във Варна, България
 Тича, язовир в област Шумен, България